Nigel Hall (beeldhouwer) (1943), Engelse beeldhouwer en tekenaar
 Nigel Hall (rugbyspeler) (1978), Nieuw-Zeelandse rugbyspeler
 Nigel Hall (musicus) (1981), Amerikaanse funk-toetsenist